2 miejscowości w Polsce: 

 Boczkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Boczkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa